Чемпионат Великобритании по снукеру 2000 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 18 ноября по 3 декабря 2000 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, выигравший в финале у предыдущего чемпиона, Марка Уильямса, со счётом 10:4. Чемпионат Британии 2000 года стал последним, проводившимся в Борнмуте; также в последний раз турнир спонсировал Liverpool Victoria.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 78 000
 Финалист: £ 41 000
 Общий призовой фонд: £ 440 000

Высший брейк 

 147 — Ник Дайсон (квалификация)

Результаты

Предварительные раунды 

'Первый раунд Матчи из 17 фреймов 

 Тони Драго 9:7 Род Лоулер 
 Найджел Бонд 9:7 Бэрри Пинчес 
 Ник Дайсон 9:6 Джимми Уайт 
 Крис Смолл 9:3 Марк Грэй 
 Джерард Грин 9:7 Даррен Морган 
 Квинтен Ханн 9:7 Эдриан Ганнэл 
 Грэм Дотт 9:8 Нил Фудс 
 Джимми Мики 9:5 Билли Снэддон 
 Стив Дэвис 9:5 Брэдли Джонс 
 Майкл Джадж 9:3 Терри Мёрфи 
 Брайан Морган 4:1 Джонатан Бёрч 
 Джо Перри 9:6 Кристьян Хельгасон 
 Дрю Хенри 9:8 Стюарт Бинэм 
 Доминик Дэйл 9:3 Патрик Уоллес 
 Марк Кинг 9:5 Дэйв Финбоу 
 Дэвид Грэй 9:6 Джеймс Уоттана 

Второй раунд 

''Матчи из 17 фреймов 

 Марк Уильямс 9:1 Тони Драго 
 Марко Фу 9:2 Найджел Бонд 
 Фергал О'Брайен 9:2 Ник Дайсон 
 Мэттью Стивенс 9:5 Крис Смолл 
 Джерард Грин 9:5 Кен Доэрти 
 Квинтен Ханн 9:7 Джо Свэйл 
 Дэйв Харольд 9:7 Грэм Дотт 
 Ронни О'Салливан 9:2 Джимми Мики 
 Стивен Хендри 9:5 Стив Дэвис 
 Майкл Джадж 9:6 Пол Хантер 
 Брайан Морган 9:2 Джон Пэррот 
 Стивен Ли 9:7 Джо Перри 
 Дрю Хенри 9:5 Алан Макманус 
 Доминик Дэйл 9:2 Энтони Хэмилтон 
 Питер Эбдон 9:4 Марк Кинг 
 Джон Хиггинс 9''':6 Дэвид Грэй

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

 Отчёт о турнире на BBC 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2000 год в снукере